

Ковильний — хутір, Ленінський район, Волгоградська область
 Ковильний — селище, Нарімановський район, Астраханська область
 Ковильний — селище, Чанівський район, Новосибірська область
 Ковильний — селище, Чесменський район, Челябінська область

 Ковильний — колишній сільський населений пункт, Світлинський район, Оренбурзька область